Balog Imre
 Balog Imre (1991) sakkozó, nemzetközi nagymester
Balogh Imre
 Balogh Imre (1827–1893) jogász, politikus, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja
 Balogh Imre (1914–1976) jogász, bíró
 Balogh Imre (1961) jégkorongozó
 Balogh Imre kézilabdázó (Győri ETO FKC)
 Balogh Imre lepkekutató
 Balogh Imre bronzöntő mester
 Balogh Imre eszperantista

Jegyzet